Рингель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рингель, Герхард (1919—2008) — немецкий математик; один из родоначальников теории графов.
 Рингель, Карл (род. 1932) — немецкий футболист.
 Рингель, Юлиус (1889—1967) — австрийский, затем немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн.